Ел Тепејак има више значења:

 Ел Тепејак (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тепејак (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тепејак (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тепејак (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тепејак (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тепејак (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тепејак (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тепејак (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тепејак, Ел Кастиљо (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепејак (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепејак (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тепејак (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тепејак (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тепејак (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тепејак, Ломас де Сан Хуан (Куилапам де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тепејак (Сан Хосе Индепенденсија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тепејак (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тепејак, Тексал (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тепејак (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тепејак (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тепејак (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тепејак (Тлачичука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тепејак, Којула (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тепејак (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тепејак (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тепејак (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тепејак (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тепејак (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тепејак (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тепејак (Сан Херонимо Закуалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Тепејак (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тепејак (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тепејак (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тепејак (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тепејак (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тепејак (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тепејак (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику